Antonio Morelli ist der Name folgender Personen:

 Antonio Morelli (Musiker) (1904–1974), US-amerikanischer Bandleader, Produzent und Dirigent 
 Antonio Morelli (Produzent), italienischer Filmproduzent 
 Antonio Morelli (Skeletonpilot), italienischer Skeletonfahrer